Miejscowości w USA:
 Polk City – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Polk City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk